Тома́с Эло́й Марти́нес (, 16 июля 1934, Сан-Мигель-де-Тукуман — 31 января 2010, Буэнос-Айрес) — аргентинский писатель и журналист.

Биография 
Учился в университете Тукумана, затем в Париже. Писал в аргентинских газетах и журналах о кино, вступал как киносценарист. В 1969—1970 работал как репортёр в Париже. После установления в Аргентине власти военной хунты эмигрировал в 1975 в Венесуэлу. Экземпляры его документального романа «Распятие в Трелеве», рассказывающего о надругательствах военных над политическими заключёнными, были публично сожжены в Буэнос-Айресе. В 1984—1987 — профессор в университете Мэриленда, с 1995 — директор Центра латиноамериканских исследований в Ратгерском университете, в Нью-Джерси.

Скончался 31 января 2010 года от рака лёгких.

Творчество 
Большинство романов Элоя Мартинеса построены на документальном материале. Превращение истории в рассказ — не только его метод работы, но и проблема, о которой он пишет как эссеист. Эта черта его поэтики привлекает и внимание исследователей-литературоведов.

Признание 
Популярность приобрёл его «Роман о Пероне», переведённый на многие языки. Но наиболее известен роман Элоя Мартинеса об Аргентине эпохи Перона «Святая Эвита», высоко оценённый К. Фуэнтесом и М. Варгасом Льосой. Он издан в 50 странах мира.

Произведения 
 Священный / Sagrado, роман (1969)
 La pasión según Trelew, роман (1974)
 Lugar común la muerte, новеллы (1979)
 Роман о Пероне / La novela de Perón, роман (1985)
 Рука Мастера / La mano del amo, роман (1991)
 Святая Эвита / Santa Evita, роман (1995)
 Las Memorias del General, хроника Аргентины XX в. (1996)
 Полет Королевы / El vuelo de la reina, роман (2002)
 Réquiem por un país perdido, роман (2003)
 Он поёт танго / El cantor de tango (2004)

Книги на русском языке 
 Святая Эвита. М.: АСТ, 2005
 Он поёт танго. М.: Эксмо, 2006

Примечания

Литература 
 Zelarayán C. Deseo, desencanto y memoria: la narrativa de Tomás Eloy Martínez. San Miguel de Tucumán: Universidad Nacional de Tucumán, 2003
 Zuffi M.G. Demasiado real: los excesos de la historia en la escritura de Tomás Eloy Martínez (1973—1995). Buenos Aires: Corregidor, 2007

Ссылки 
 
 Страница на сайте IMDB
 Страница в Журнальном зале

Писатели Аргентины
Писатели XX века
Писатели XXI века
Авторы исторических романов
Умершие от рака лёгкого
Журналисты Аргентины
Выпускники Национального университета Тукумана